Setge de Barbastre (1064), durant la Reconquesta, que acabà amb la conquesta de Sanç I d'Aragó i Pamplona 
 Setge de Barbastre (1066), durant la Reconquesta, que acabà amb la conquesta d'Ermengol III d'Urgell